Па́трик Фриза́хер () — австрийский автогонщик, в 2005 выступал в Формуле-1 за команду Минарди (принимал участие в 11 из 19 Гран-при). Родился 26 сентября 1980 в Вольсберге.

Таблица результатов

Результаты выступлений в Формуле-1

Источник 
 

Автогонщики Австрии
Родившиеся 26 сентября
Родившиеся в 1980 году
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-1 из Австрии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки